Bette Midler (1945-), est une actrice, chanteuse et humoriste américaine.
 Christophe Midler (1953- ), est un chercheur français en sciences de gestion à l'École polytechnique.
  (1915–1992), est un joueur de football américain et combattant de la Seconde Guerre mondiale.
 Mark Midler (1931-2012), est un escrimeur soviétique.